Hellings est un nom provenant du prénom Hillin ou Hellin, dérivé d'un nom germanique en hild-: combattant, héros.
 
Les variantes suivantes sont possibles:
 Hellin, Hellyn, Hellijn, Hellens, Hellingh, Hellinge, Hellynck, Hellinx, Hellinck(x), Hellinchx ; 
 Hélin, Helin, Helinck(x), Helincks, Helyn(ck), Heleyn, Heleijn, Hellein, Helain ;
 Hileyn, Hillen ;
 Hallyn, Hallijn.

voir aussi : Hallynck et Halin

Patronyme

Hellings 

 Dick Hellings, joueur de rugby gallois ;
 Benoit Hellings, homme politique belge ;
 Mack Hellings, pilote automobile américain.
 Auguste-Emmanuel Hellin est un chanoine, généalogiste, héraldiste et historien né à Anvers le 11 février 1724 et mort à Gand le 5 avril 1803

Hellinck 
 Lupus Hellinck(1493 ou 1494-1541), un compositeur de l'école dite franco-flamande